Nippon Connection bezeichnet:
 Nippon Connection, einen Roman von Michael Crichton aus dem Jahr 1992
 Nippon Connection (Album), ein Bootleg-Album von Pink Floyd aus dem Jahr 1987
 Nippon Connection (Filmfestival), ein Filmfestival